C1orf116 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 601 амінокислот, а молекулярна маса — 63 964.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки